Ernst Thies ist der Name von

* Ernst Thies (Schauspieler) (1824–nach 1868), deutscher Theaterschauspieler
 Ernst Clamor Thies (1830–1895), deutscher Theaterschauspieler